Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2005 wurde in der Zeit vom 26. März 2003 bis zum 27. November 2004 ausgetragen.

Modus 
Insgesamt nahmen 34 Nationalmannschaften an der Qualifikation teil. Die Mannschaften werden in zwei Kategorien eingeteilt. Die Mannschaften der Kategorie A kämpfen um die Plätze bei der Europameisterschaft 2005, während die Mannschaften der Kategorie B um den Aufstieg in die Kategorie A kämpfen. Zum ersten Mal musste der Ausrichter (England) nicht durch die Qualifikation.

In der Kategorie A spielen 20 Mannschaften, die in vier Gruppen zu je fünf Mannschaften eingeteilt wurden. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft zweimal gegen jede anderen. Die Gruppensieger sind automatisch für die Europameisterschaft qualifiziert. Die Gruppenzweiten und die zwei besten Gruppendritten ermitteln in Hin- und Rückspiel drei weitere Teilnehmer. Die Gruppenletzten spielen mit den Gruppensiegern und dem besten Gruppenzweiten der Kategorie B in Hin- und Rückspiel um den Verbleib in der Kategorie A.

In der Kategorie B spielen die restlichen 14 Mannschaften, die in eine Gruppe zu vier und zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften eingeteilt wurden. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft zweimal gegen jede anderen. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite spielen mit den Gruppenletzten der Kategorie A in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Kategorie A.

Armenien, Kasachstan und Malta nahmen erstmals an einer EM-Qualifikation teil. Dafür meldete die Türkei keine Mannschaft.

Kategorie A

Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Gruppe 3

|}

Gruppe 4

|}

Playoff 
Die Gruppenzweiten und die zwei besten Gruppendritten ermitteln in Hin- und Rückspiel drei weitere Teilnehmer. Die fett markierten Mannschaften haben sich qualifiziert.

|}

Kategorie B

Gruppe 5

|}

Gruppe 6
Wales zog seine Mannschaft vor Beginn der Qualifikation zurück.

|}

Gruppe 7

|}

Anmerkung: Armenien trug auch die Heimspiele im Land des Gegners aus.

Relegation 
Die UEFA sagte die Relegationsspiele kurzfristig ab. Für die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2007 stockte die UEFA die Kategorie A von 20 auf 25 Nationalmannschaften auf. Daher steigen Griechenland, Irland, Österreich und Belarus auf.

Trivia 
 Estland konnte nach 16 Niederlagen in Folge den ersten Sieg bei einer EM-Qualifikation feiern. Damit endete die längste Niederlagenserie in der Geschichte der EM-Qualifikation.
 Armenien stellte bei seinem ersten Auftritt mit 53 Gegentoren ohne eigenen Treffer einen neuen Negativrekord für die Kategorie B auf (Als es noch keine zwei Kategorien gab, stellte Slowenien 1995 den noch bestehenden Rekord von 0:60 Toren auf). 
 Darüber hinaus stellte Armenien noch mit drei zweistelligen Niederlagen den Rekord von Slowenien ein.

Qualifikation 2005
Fußballveranstaltung 2004
Fußballveranstaltung 2003